Występy w europejskich pucharach włoskiego klubu piłkarskiego Parma.

Wykaz spotkań pucharowych

1991–2000

2001–2020

Bibliografia 
 

Parma Calcio 1913
Włoskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach